Ryczów (gromada w powiecie wadowickim)
 Ryczów (gromada w powiecie zawierciańskim) (olkuski/zawierciański)